Sergei Sewostjanow () ist der Name folgender Personen:

* Sergei Alexandrowitsch Sewostjanow (* 1960), russischer Leichtathlet 
 Sergei Fjodorowitsch Sewostjanow (1914–1988), sowjetischer Generalleutnant 
 Sergei Walerjewitsch Sewostjanow (* 1980), russischer Eishockeyspieler